In der Liste der Gemarkungen in Regensburg werden die 17 Gemarkungen mit 17 Gemarkungsteilen in der kreisfreien Stadt Regensburg aufgezeigt. 

Alle 17 Gemarkungen haben ausschließlich Gemarkungsteile auf dem Gebiet der Stadt Regensburg.

Quelle

Einzelnachweise 

!
!Gemarkungen
Gemarkung